Ми́лино — название населённых пунктов:

Болгария 
 Милино — село в общине Антоново Тырговиштской области.

Россия 
 Милино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Милино — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Милино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Милино — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Милино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.